Wünschet Jerusalem Glück steht für folgende als verschollen geltende Musikwerke von Johann Sebastian Bach:

 Wünschet Jerusalem Glück, BWV Anh. 4
 Wünschet Jerusalem Glück, BWV Anh. 4a